De Vogelkenstoren was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

Volgens Uyttenbroeck moet de toren hebben gelegen aan de noordzijde van de stadsmuur. Hermans noemt de toren niet bij naam, maar merkt wel op dat toren 2 (direct oostelijk van de Lichtenbergtoren) niet bij naam wordt genoemd. De toren die hij als nummer 6 aanduidt (Stedenatlas afbeelding 21,bladzijde 34) noemt hij evenmin bij naam, maar hij vermeldt wel dat deze "toren op het kerkhof" in 1397 moet zijn gebouwd, en verwijst daarbij naar de Stadsrekeningen. Volgens Blericanam zou de naam verwijzen naar een vogelmarkt, al wordt niet verteld waar die markt plaatsvond. Wel ligt in het zuidwestelijk kwadrant Klein Italië een plein met de naam Kwartelenmarkt.

Vestingwerk van Venlo